DBV steht für:
 Deutsche Beamtenversicherung, in der DBV-Winterthur Holding aufgegangen
 Deutsche Bundesverfassung
 Deutsche Burgenvereinigung
 Deutscher Badminton-Verband
 Deutscher Bahnkunden-Verband
 Deutscher Bankangestellten-Verband
 Deutscher Baseball und Softball Verband
 Deutscher Basketball Verband der DDR
 Deutscher Bauernverband
 Deutscher Berufsverband der Verhaltenstherapeuten
 Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein
 Deutscher Bibliotheksverband
 Deutscher Box-Verband der DDR
 Deutscher Boxsport-Verband
 Deutscher Brennstoffvertrieb 
 Deutscher Bridge-Verband
 Deutscher Buchmacherverband
 Deutscher Bühnenverein
 Deutscher Bund für Vogelschutz, heute Naturschutzbund Deutschland
 Deutscher Bundesverband der Spielmanns-, Fanfaren-, Hörner- und Musikzüge
 Druckbegrenzungsventil
 Flughafen Dubrovnik (kroat.: Zračna luka Dubrovnik), Flughafen der kroatischen Hafenstadt Dubrovnik nach dem IATA-Code
 Sternenklasse von pulsationsveränderlichen Weißen Zwergsternen, siehe ZZ-Ceti-Stern #Klassifikation

dBV steht für:
 Dezibel Volt, Spannungspegel mit der Bezugsgröße 1 V, siehe Bel (Einheit)

dbv steht für:
 Dungu (Sprache) (ISO-639-3-Code), Kainji-Sprache in Nigeria

DBV